Бучино може да се отнася за:

 Бучино — село в югозападна България, Пиринска Македония
 Големо Бучино — село в западна България, община Перник, област Перник
 Мало Бучино — село в западна България, столична община, област София
 Бучино (Италия) — град в регион Кампания, провинция Салерно, южна Италия

Вижте също 
 Бучин проход